Ave Satani ( — здравствуй,  — Сатана) — тема и песня, написанная Джерри Голдсмитом к мистическому триллеру Ричарда Доннера «Омен» («Предзнаменование»), вышедшему на экраны в 1976 году.

Песня получила номинацию на премию Оскар как лучшая песня к фильму 1976 года.

История появления 
Название песни — «Ave Satani» — на латыни предполагает противопоставление известному прославлению «Ave Christi».

В интервью Джерри Голдсмит говорит, что основная идея состояла в создании сатанинской версии григорианского пения. Эта идея пришла к нему во время общения с помогавшим ему регентом лондонского хора. Джерри Голдсмит решил создать что-то вроде чёрной мессы, противопоставляя её латинской мессе. Для реализации этой идеи они вместе с регентом хора взяли в качестве основы латинскую мессу и инвертировали обращения к Богу и святым на обращения к Сатане.

Версии 
Песня записывалась и исполнялась различными музыкантами, иногда с изменениями в тексте. Среди них:
 Fantômas.
 Сильвио Тулио.
 Gregorian.
 Ди Снайдер.
 Genocide Organ.

Значение латинских выражений, используемых в песне 

Стоит отметить, что в тексте песни допущены грамматические ошибки. Так, вместо «sanguis» должно быть «sanguinem», вместо «ave satani» — «ave satana(s)», вместо «corpus satani» — «corpus satanae», вместо «versus Christus» должно быть «antichriste», хотя это может значить «враг Христа» или «оппонент Христа» (в этом случае, тем не менее, должно быть «verse Christi» в звательном падеже) и вместо «tolle corpus» должно быть «elevate corpus».

Примечания

Ссылки 
 The Omen Soundtrack: Ave Satani (Main Theme)  на YouTube.
 The Gregorian — Ave Satani  на YouTube.
 Ave Satani (The Omen) Tenerife Film Orchestra & Choir (2009)  на YouTube.
 Ave Satani, Música.Com  (текст).

Дарквейв
Песни из кинофильмов
Серия фильмов «Омен»